hrabstwo Bell (ang. Bell County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Bell (ang. Bell County) w USA, w stanie Teksas